Boisemont je název dvou francouzských obcí:

 Boisemont (Eure) – obec v departementu Eure
 Boisemont (Val-d'Oise) – obec v departementu Val-d'Oise